Телец может означать:
 Телец — телёнок, бычок.
 Телец — зодиакальное созвездие.
 Телец — знак зодиака.
 Телец — символ жертвы в иконописи.
 Телец — хан и правитель Болгарии с 762 по 765 год.
 «Телец» — фильм Александра Сокурова.
 «Телец» — загоризонтная РЛС.
 Телец — деревня в Трубчевском районе Брянской области.

См. также 
 Золотой телец
 Телец Понятовского — упразднённое созвездие XVIII века
 Циолек